Illsley ist der Familienname folgender Personen:

 John Illsley (* 1949), britischer Musiker
 Percival J. Illsley (1865–1924), kanadischer Komponist, Organist, Chorleiter und Musikpädagoge